Děkanát Břeclav nebo děkanství břeclavské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 12 římskokatolických farností. Funkci děkana vykonával od července 1999 do července 2014 P. Mgr. Josef Ondráček, farář farnosti Břeclav. Od 1. srpna 2014 je děkanem R. D. ThLic. Josef Chyba, tehdy farář ve farnosti Lanžhot. Ten se od srpna 2017 stal farářem v Břeclavi a od srpna 2020 farářem ve Velkých Bílovicích.

Reference

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství břeclavské

Břeclav
Děkanství břeclavské
Náboženství v Břeclavi